Белокаменка — многозначный термин.

Населённые пункты

Казахстан 
 Белокаменка — село в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Белокаменка — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.
 Белокаменка — название села Актасты в Ескельдинском районе Алматинской области до 14.07.2000.

Россия 
 Белокаменка — село в Старополтавском районе Волгоградской области.
 Белокаменка — село в ЗАТО Александровск Мурманской области.
 Белокаменка — село в Колышлейском районе Пензенской области.
 Белокаменка — посёлок в Николаевском районе Ульяновской области.
 Белокаменка — посёлок в Троицком районе Челябинской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Белокаменка — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.
 Белокаменка — исчезнувшее село в Ленинском районе.

Украина 
 Белокаменка — село в Овручском районе Житомирской области.

Река 
 Белокаменка — река в Мурманской области России, впадает в Кольский залив Баренцева моря.

Другое 
 Белокаменка — разгрузочно-погрузочный комплекс, находящийся у западного берега Среднего колена Кольского залива.
 Белокаменка (:en:Belokamenka (ship)) — российский танкер.